Lista tabletów marki Acer – lista tabletów wyprodukowanych przez tajwańskie przedsiębiorstwo Acer. Modele wyprodukowane pod marką Acer.

Przypisy 

Acer
Listy tabletów